Dethard ist der Vorname bzw. Name von:

 Dethard, Detmar, Thiethard; († 1137), Bischof von Osnabrück, siehe Diethard (Osnabrück)
 Dethard II. von Rosdorf (* um 1268–1327), Dominus zu Harste, Hardegsen, Moringen und Rosdorf, Herr zu Esebeck, Gladebeck und Heslendal

Dethard ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Müller-Dethard (1926–2011), deutsche Allgemeinärztin und Arbeitsmedizinerin

Siehe auch:

 Diethard